Reiche se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Karl Reiche
 Louis Jérôme Reiche